Барнсвил има више значења:
 Барнсвил (Џорџија)
 Барнсвил (Мериленд)
 Барнсвил (Минесота)
 Барнсвил (Охајо)